Fancy Free – album di Donald Byrd del 1969
 Fancy Free – album di Richard Davis del 1977
 Fancy Free – balletto di Jerome Robbins
 Fancy Free – spettacolo teatrale
 Fancy Free – dal film "The Petty Girl", regia di Henry Levin